Laverne oder LaVerne ist der Familienname folgender Personen:

 Andy LaVerne (* 1947), US-amerikanischer Jazzpianist und -komponist
 Léger Marie Philippe Tranchant de Laverne (1767–1815), französischer Dragoneroffizier, Schriftsteller und Übersetzer